Сочеванов:

 Сочеванов Микола Іванович (1879—1977) — корифей українського театру.
 Сочеванов (хутір) — хутір поблизу села Мар'янівки Бобринецького району (раніше Єлисаветградського повіту Херсонської губернії), в якому народились корифеї українського театру Сочеванов Микола Іванович, Мар'яненко Іван Олександрович і Петлішенко Марко Олександрович.